Le terme Route 167 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 167 en Allemagne
 Route 167 au Québec, Canada
 Route régionale 167 en Finlande
  dans certains pays